Модель промислово-геологічна (; ; ) – приблизна схема пласта і покладу корисної копалини, яка основана на відтворенні “мисленнєвої картини” просторової зміни значин параметрів і їх динаміки в процесі розробки (концептуальна модель), а також на виявленні кількісних оцінок і зв’язків, котрі є абстрактними математичними аналогами “мисленнєвої картини” (математичні моделі).

МОДЕЛЬ ПРОМИСЛОВО-ГЕОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛЬНА 

МОДЕЛЬ ПРОМИСЛОВО-ГЕОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛЬНА, (; ; ) – мисленнєва картина просторової зміни спостережених значин параметрів пласта і покладу корисної копалини, та їх динаміки в процесі розробки, яка подається з допомогою кількісних та якісних показників, діаграм, графіків тощо, які служать основою для постановки робочої гіпотези про наявність причино-наслідкових зв’язків, котрі допомагають встановити залежні і незалежні параметри. Син. – понятійна модель.

Література 
 

Наукове моделювання
Геологія корисних копалин
Геологія нафти і газу
Геологічне програмне забезпечення